Lo zebibyte è un'unità di misura dell'informazione o della quantità di dati, 
il termine deriva dalla contrazione di zetta binary byte ed ha per simbolo ZiB. 
Lo zebibyte è collegato strettamente allo zettabyte, il quale è usato (creando spesso ambiguità) o come sinonimo per zebibyte oppure per riferirsi a 1021 byte (1 triliardo di byte) creando in quest'ultimo caso un errore del 18%.

1 zebibyte =  = 270 byte = 

1 zebibyte ≈  byte → 18% di errore

I prefissi yobi e zebi non erano in origine parte del sistema dei prefissi binari ma sono stati aggiunti nell'agosto 2005 dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC).

Conversioni
In byte:
 1 024 ZiB = 1 yobibyte (YiB)

In bit:
 1 ZiB = 273 bit = 9444732965739290427392 bit
 1 ZiB =  kibibit
 1 ZiB =  mebibit
 1 ZiB =  gibibit
 1 ZiB =  tebibit
 1 ZiB =  pebibit
 1 ZiB =  exbibit
 1 ZiB = 8 zebibit

Curiosità 
Zetta, richiama il termine Epta (7). 
Questo ci aiuta a ricordare la cifra delle decine del logaritmo in base 2 del ZiB, varrà 7, quindi 1 ZiB = 2^70B, ovvero il valore di 1 Zi è rappresentabile in binario con 70 bit

Note

Voci correlate

 Prefissi per multipli binari
 Unità di misura
 Ordini di grandezza (dati)

Unità di informazione